Florent Amodio (né en 1990), patineur artistique français et brésilien ; 
 Luigi Amodio (1902-1942), clarinettiste italien ;
 Nicolás Amodio (né en 1983), footballeur uruguayen.